Tibor Benkő ist der Name folgender Personen:

* Tibor Benkő (Fechter) (1905–1988), ungarischer Fechter und Moderner Fünfkämpfer 
 Tibor Benkő (General) (* 1955), ungarischer General